Csehország
 Broumov, település a Náchodi járásban
 Broumov, település a Tachovi járásban